Итиму́ра () — японская фамилия.

Известные носители:
 Итимура, Масатика (род. 1949) — японский сэйю и певец.
 Итимура, Ома
 Итимура, Таканори (род. 1979) — японский кёрлингист.